Фёдор Трофи́мович Афана́сьев (1923, с. Малое Алдаркино, Самарская губерния, СССР (ныне Самарская область России) − 24 июня 1944, Витебская область, СССР (ныне Белоруссия)), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1923 году в селе Малое Алдаркино ныне Борского района Самарской области в семье крестьянина. Чуваш. Окончил 8 классов школы, затем фабрично-заводское училище. Работал в Ленинграде.

Призван в Красную Армию в марте 1942 года Петровским РВК Куйбышевской области. Окончил Куйбышевское пехотное училище, по окончании отправлен на фронт.

С марта 1944 года гвардии лейтенант Афанасьев командир роты 201-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия).

22 июня 1944 года 67-я гвардейская дивизия перешла в наступление. Рота Афанасьева стремительным броском ворвалась в окопы противника, уничтожила более двадцати вражеских солдат и закрепилась. За последующие двое суток рота отразила пятнадцать контратак противника, удержав захваченные позиции.

При дальнейшем продвижении рота одной из первых достигла Западной Двины, с ходу форсировала реку на подручных плавсредств и захватила плацдарм за западном берегу. Был занят первый ряд траншей противника, шёл бой за расширение плацдарма, в ходе которого Фёдор Афанасьев погиб.

Похоронен северо-западнее деревни Тропина Шумилинского района Витебской области, на могиле был установлен обелиск.

В наградном листе, подписанном командиром дивизии гвардии генерал-майором А. И. Баксовым говорится:«За героизм, мужество и умелое руководство ротой при форсировании Западной Двины и расширение плацдарма гвардии лейтенант Ф. Т. Афанасьев достоин присвоения звания Героя Советского Союза (посмертно)».

Награды 
 Герой Советского Союза (22.07.1944, посмертно)
 Орден Ленина (22.07.1944, посмертно)

Память 
В школе, где учился Герой был создан музей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чувашская энциклопедия

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Шумилинском районе